Termenul „mărgăritar” se poate referi la:

 mărgăritar, rocă sedimentară provenită din sfărâmarea unor minerale, roci sau organisme. Spălat și sortat la mărimi cuprinse în intervalul 4-8 mm (numit și pietriș) este utilizat ca material de construcție, la tratamente de drumuri, terasamente, îmbrăcăminte din beton de ciment, betoane de înaltă performanță etc.
 mărgăritar, boabă rotundă și tare de culoare albă-strălucitoare cu reflexe sidefii, care se formează în corpul unor scoici și care se utilizează ca podoabă de preț.
 mărgăritar, specie de plante erbacee, floare (lăcrămioară, cerceluș).
 mărgăritar, numele unei specii de vâsc care crește numai pe stejari, cu fructe în formă de bobițe galbene; vâsc-de-stejar (Loranthus europaeus).